То́мас Чо́рлтон (; 9 апреля 1890, Стокпорт — 4 марта 1948, Манчестер), более известный как Том Чо́рлтон () — английский футболист, выступавший на позиции защитника.

Футбольная карьера 
Уроженец Хитон Мерси (Стокпорт, Чешир), Том Чорлтон играл за молодёжные команды «Хитон Мерси Джуниорс» и «Нортенден». В 1899 году стал игроком «Стокпорт Каунти», дебютировал в основном составе в 1900 году. Провёл за клуб 27 игр в лиге. В 1902 году перешёл в «Аккрингтон Стэнли», выступал за клуб до 1904 года.

15 мая 1904 года перешёл в «Ливерпуль». Его дебют в основном составе «Ливерпуля» состоялся 24 сентября 1904 года в матче Второго дивизиона против «Линкольн Сити». Через месяц забил свой первый гол за «Ливерпуль» в игре против «Гримсби Таун». Выступал за клуб на протяжении семи сезонов, сыграв 121 матч и забив 8 голов. Почти все свои голы забил с одиннадцатиметровой отметки, так как долгое время был штатным пенальтистом команды.

В августе 1912 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Его дебют в основном составе «Юнайтед» состоялся 11 октября 1913 года в игре Первого дивизиона против «Бернли». Всего провёл за клуб 4 матча в сезоне 1913/14. В августе 1914 года перешёл в «Стейлибридж Селтик». Дальнейшая его карьера была прервана войной. После завершения войны в профессиональный футбол не играл, однако на протяжении нескольких лет работал в тренерском штабе «Манчестер Сити».

Достижения 
 Ливерпуль
 Чемпион Второго дивизиона: 1904/05

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте LFCHistory.net
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли» (1891)
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Стейлибридж Селтик»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»